Завокза́льная улица — название улиц в различных городах России. Название означает — «находящаяся за вокзалом».

 Завокзальная улица — улица в Екатеринбурге.
 Завокзальная улица — улица в Томске.

См. также 
 Вокзальная улица
 Привокзальная улица